Il doppio del torneo di tennis Kroger St. Jude International 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Justin Gimelstob e Sébastien Lareau che hanno battuto in finale Jim Grabb e Richey Reneberg 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Ellis Ferreira /  Rick Leach (semifinali)
 Alex O'Brien /  Jared Palmer (secondo turno)
 Justin Gimelstob /  Sébastien Lareau (Campioni)
 Mark Knowles /  Maks Mirny (secondo turno)

 Wayne Ferreira /  Brent Haygarth (secondo turno)
 Jan-Michael Gambill /  Scott Humphries (quarti di finale)
 Donald Johnson /  Francisco Montana (quarti di finale)
 David Macpherson /  Grant Stafford (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kroger St. Jude International 2000
ATP Tour 2000